Häberlin, Haberlin o Haeberlin può riferirsi a:
 Brian Haberlin, fumettista
 Carl von Häberlin (1832-1911), pittore tedesco
 Carl Haeberlin (1870-1954), medico e storico tedesco 
 Eduard Häberlin (1820-1884), politico svizzero
 Friedrich Heinrich Häberlin (1834-1897), politico svizzero
 Heinrich Häberlin (1868-1947), politico svizzero
 Paul Häberlin (1878-1960), filosofo
 Paul Haeberlin (cuoco) (1923-2008), cuoco francese